Brückenmännchen bezeichnet:
 Brückenmännchen (Bonn) – eine Skulptur in Bonn
 Brückenmännchen (Dresden) – ein Wahrzeichen von Dresden
 Brückenmännchen (Regensburg)